Centre technique national peut désigner :
 le centre technique national Fernand-Sastre, lieu d'entraînement des équipes de France de football, situé à Clairefontaine-en-Yvelines ;
 le centre technique national de Bingerville, lieu d'entraînement des équipes de Côte d'Ivoire de football ;
 le centre technique national de rugby de Linas-Marcoussis (France).